Молдо (киргиз. мулла) — освічена людина. Використовується як приставка до імен.

Під терміном (приставкою до імені) «молдо» зазвичай розуміють людину, яка навчалася в дореволюційній мусульманській школі і володіє арабською грамотою. Серед відомих осіб, що отримали визнання і право носити ім'я «Молдо», такі люди:

Тоголок Молдо (справжнє ім'я — Байимбет Абдирахманов, 1860—1942 рр.) — знаменитий киргизький акин і знавець фольклору. Він прославився виконанням епосу «Манас» та інших національних переказів. Також він відомий як автор багатьох літературних творів у віршах.

Молдо Килич (Шамикан, Шамиркан, 1866—1917 рр.) — киргизький поет-імпровізатор, письменник, композитор. Автор перших друкованих книг киргизькою мовою про природу рідного краю — поем «Сказання про Чуйську долину», «Біснувата річка», «Ала-Тоо».

Молдо Нияз (1823—1896 рр.) — перший киргизький акин-письменник, твори якого дійшли до наших днів в оригіналі у вигляді рукописів.

Примітки